

Astronomia
 3555 Miyasaka – asteroide della fascia principale

Persone
 Emiri Miyasaka – modella giapponese
 Kaho Miyasaka – fumettista giapponese
 Masaki Miyasaka – calciatore giapponese
 Seidai Miyasaka – astronomo giapponese